Die Abkürzung HTSV steht für:
 Hastedter TSV, einen Sportverein aus Bremen-Hastedt
 einen lokalen Sportverein in Hassel (Weser)
 Hessischer Tauchsportverband e.V. in Frankfurt am Main
	

HTSV